Jatinom (Jatinom)
 Jatinom (Kanigoro)
 Jatinom (Sidoharjo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing